Ohmbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Ohmbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Ohmbach (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Ohmbach (Felsalb), rechter Zufluss der Felsalb vor Bittschachen, kreisfreie Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Ohmbach (Glan), linker Zufluss des Glan nahe Gries, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz; mit Ohmbachsee
 Ohmbach (Weil), rechter Zufluss der Weil nahe Kubach, Stadt Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Hombach